Mistrzostwa świata w boksie mężczyzn − obok igrzysk olimpijskich najbardziej prestiżowy turniej w boksie amatorskim. Mistrzostwa organizowane są przez AIBA od 1974 roku (począwszy od 1989 roku co dwa lata). Początkowo było rozgrywanych 11 konkurencji. W 1982 roku postanowiono włączyć wagę superciężką. Natomiast po mistrzostwach w 2001 roku usunięto z programu wagę lekkośrednią, w 2009 roku – wagę piórkową. Obecnie rozgrywanych jest dziesięć konkurencji.

Historia

Medaliści

Tabela medalowa 
Stan po MŚ 2019.

Najlepsi zawodnicy 
Najlepsza dziesiątka mistrzostw świata.

Linki zewnętrzne 
 Mistrzostwa świata na stronie AIBA

Przypisy 

Mistrzostwa świata w boksie